Aurox bezeichnet:
 Aurox Linux, eine Distribution

Aurox ist der Familienname von
 Philippe Aurox (* 1957), französischer Bobsportler